Witoscha () steht für:
 Witoscha, Gebirge in Bulgarien
 Witoscha, Bezirk der bulgarischen Hauptstadt Sofia, siehe Verwaltungsgliederung von Sofia
 Witoscha (Käse)
 Witoscha (Zeitung), bulgarische Zeitung
 Radio Witoscha, bulgarischer Radiosender